Wikipédia propose différentes définitions de relevage :

 Relevage : technique de secourisme.
 Relevage : révision générale d'un orgue.
 Relevage (vinification) : le relevage de colle consiste à pomper le vin après avoir effectué un collage : il correspond à une opération de soutirage.
 Relevage (viticulture) : cela consiste à regrouper les rameaux de la vigne entre les fils du palissage lorsqu'ils ont suffisamment poussé (stade de 8 à 10 feuilles environ), pour assurer leur croissance verticale et préserver leur état sanitaire.

Voir aussi 
 Station de relevage (ou de relèvement) : un type de station de pompage.